Jeremias Buz (González Catan, 1983. augusztus 13. –)  argentin labdarúgó.

További információk 
 Profilja a tempofradi.hu-n 
 Profilja a transfermarkt.com-on 

Argentin labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros labdarúgói
A DVTK labdarúgói
1983-ban született személyek
Élő személyek
A Huracán labdarúgói